Estação Esperanza — do metrô de Madrid
Esperanza (telenovela) — filipina
Esperanza (álbum) — da banda Brasil Papaya

Geografia 
Esperanza (Agusan do Sul) — município das Filipinas
Base Esperanza — estação de pesquisa da Argentina na Antártida

Cidades
Fuerte Esperanza — da Argentina
Puerto Esperanza (Peru)
Esperanza (República Dominicana)
Esperanza (Uruguai)

Desambiguações de topônimos